Джеррі Конвей (; ) — американський письменник коміксів, спільно пише історії про Карателя, а також написав сценарій коміксу про смерть Ґвен Стейсі.

Бібліографія

Marvel 
 Adventure into Fear #10 (1972)
 Amazing Adventures #7, 9-11, 18-19 (1971—1973), #16.1-20.1 (2015)
 Amazing Spider-Man: Renew Your Vows #1-9 (2016—2017)
 The Amazing Spider-Man #111-149 (1972—1975), #16.1-20.1 (2015)
 The Amazing Spider-Man Annual #23 (1989)
 Astonishing Tales #3-8 (1970—1971)
 The Avengers #151-157, Annual #6 (1976—1977)
 Black Widow the Coldest War GN (1990)
 Captain America #149-152 (1972)
 Captain Marvel #22, 47-48 (1972—1977)
 Carnage #1-16 (2015—2017)
 Chamber of Chills #1 (1972)
 Chamber of Darkness #3 (1970)
 Conan the Barbarian #226-231 (1989—1990)
 Creatures on the Loose #18 (1972)
 Daredevil #72-98, 118 (1971—1975)
 Daredevil Annual #5 (1989)
 Deadly Hands of Kung Fu #1, 3-4 (1974)
 Defenders #42-45, 57 (1976—1978)
 Dracula Lives #1, 3-5, 7, 9, 12-13 (1973—1975)
 Fantastic Four #134-152, 179 (1973—1977)
 Ghost Rider #21-23 (1976—1977)
 Giant-Size Fantastic Four #2-3 (1974)
 Giant-Size Spider-Man #3-5 (1975)
 Giant-Size Super-Heroes #1 (Spider-Man) (1974)
 Giant-Size Super-Stars #1 (Fantastic Four) (1974)
 Haunt of Horror #1-2, 4 (1974)
 The Incredible Hulk #146-147 (1971—1972)
 Iron Man #35-44, 91-97 (1971—1977)
 Marvel Team-Up #2-12, 28-37, 52 (1972—1976)
 The Punisher Annual #1 (2016)
 Sgt. Fury and his Howling Commandos #86, 117—119 (1971—1974)
 The Spectacular Spider-Man #1-3, 137—174, Annual #8-11 (1976—1977, 1988—1991)
 Spider-Man/Dr. Strange: The Way to Dusty Death #1 (1993)
 Spider-Man: Fear Itself GN (1992)
 Spider-Verse Team-Up #2 (2015)
 Web of Spider-Man #35-36, 47-48, 50-70, Annual #5-6 (1988—1990)
 What If Spider-Man #1 (2018)

Див. також 
 The Amazing Spider-Man
 The Night Gwen Stacy Died

Примітки 

Людина-павук
Автори коміксів
Редактори коміксів
Головні редактори Marvel Comics